Нона́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монморо-Сен-Сибар. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16246.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 135 км южнее Пуатье, в 27 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 306 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 198 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 129 были экономически активными, 69 — неактивными (показатель активности — 65,2 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 129 активных работали 114 человек (68 мужчин и 46 женщин), безработных было 15 (4 мужчины и 11 женщин). Среди 69 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Илер (XII век). В церкви есть склеп и настенные росписи XIV—XVI веков. Исторический памятник с 1913 года
  (XV век). Исторический памятник с 1944 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта